Гринько́ — українське прізвище. Відомі люди:

 Гринько Анатолій Миколайович (1945—2004) — радянський футболіст, нападник та півзахисник.
 Гринько Варвара Пилипівна (1937) — поетеса, Заслужений вчитель України, член Спілки письменників.
 Гринько Григорій Федорович (1890—1938) — радянський політичний і державний діяч.
 Гринько Іван Устинович (1922—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Гринько Микола Григорович (1920—1989) — український радянський актор, Народний артист УРСР.
 Гринько Микола Костянтинович (1928) — український радянський гірський інженер, доктор технічних наук.
 Гринько Олександр Боніфатійович (1919—2013) — український актор, співак (бас), діяч культури, публіцист, Народний артист України.
 Гринько Світлана Дмитрівна — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
 Гринько Тетяна Валеріївна — доктор економічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.
 Гринько Юрій Вікторович (1974—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища